Hinterseer désigne :

Nom de famille
Ernst Hinterseer (1932-), est un skieur alpin autrichien ;
Guido Hinterseer (1964-), est un skieur alpin autrichien ;
Hansi Hinterseer (1954-), est un skieur alpin autrichien ;
Lukas Hinterseer (1991-), est un footballeur autrichien.

Homonymie de patronyme